Вилсон Франсиско Алвес, также известный как просто Вилсон (21 декабря 1927 — 12 июля 1998) — бразильский футболист (защитник) и тренер. Самых больших успехов на клубном уровне добился в «Васко да Гама» 1940-х и 1950-х годов. Вместе со сборной Бразилии он выиграл чемпионат Южной Америки 1949 года. Наибольшим тренерским достижением стала победа в Лиге Паранаэнсе 1977 года.

Биография 
Вилсон родился в Рио-де-Жанейро. Он начал играть в возрасте 16 лет в местном клубе «Сан-Жозе». С 1943 по 1952 год он был игроком «Васко да Гама», где выиграл пять чемпионств Лиги Кариока. Главным достижением этого периода стала победа в клубном чемпионате Южной Америки 1948 года в Чили, этот турнир был предшественником современного Кубка Либертадорес. В решающем матче турнира против чемпиона Аргентины «Ривер Плейт» он успешно сыграл против молодого Альфредо Ди Стефано.

Вилсон был основным игроком бразильской сборной, которая выиграла чемпионат Южной Америки 1949 года. В общей сложности он сыграл пять матчей за сборную своей страны, все матчи — на этом турнире. Дальнейшая карьера Вилсон прошла в клубах «Португеза Деспортос» и «Сантос», в составе последнего он дважды выиграл Лигу Паулиста.

По окончании карьеры игрока Вилсон начал карьеру тренера. В большинстве случаев он тренировал малоизвестные команды из небольших и средних городов. В 1961 году он возглавил «Прудентину» и вывел в первый дивизион Лиги Паулиста. Вместе с «Гремио Маринга» в 1977 году он выиграл Лигу Паранаэнсе, одержав победу в финале над «Коритибой» с общим счётом 2:1. С «Сан-Бенту Сорокаба» он выиграл Кубок интериора в 1964 и 1965 годах, а в 1981 году его клуб в товарищеском матче победил сборную Саудовской Аравии со счётом 1:0. В 1966 и 1967 годах он руководил «Португезой» на Кубке Роберто Гомеса Педрозы — предшественник национального чемпионата. Помимо этого он тренировал множество других клубов интериора. Футбольный журнал Placar в 1975 году в статье про Вилсона назвал его «самый высокооплачиваемый тренер интериора», и указал, что он больше сосредоточен на отношениях между игроками, чем на тактике.

Вилсон Франсиско Алвес умер в Сан-Паулу 12 июля 1998 года в возрасте 70 лет — в тот же день, когда Бразилия проиграла финал чемпионата мира во Франции.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Сантос»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Сан-Бенту»
Тренеры ФК «Португеза Деспортос»
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Паулиста»
Тренеры ФК «Марилия»
Чемпионы Южной Америки по футболу